Ла Еспуела има више значења:

 Ла Еспуела (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Еспуела, Ел Сеибо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Еспуела (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Еспуела (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Еспуела (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Еспуела (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Еспуела (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Еспуела (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Еспуела (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Еспуела (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Еспуела (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Еспуела (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Еспуела (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Еспуела (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Еспуела (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Еспуела (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Еспуела (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Еспуела (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Еспуела (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Еспуела (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику